Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sussex (Sussex County) :
Comté de Sussex, situé dans l'État du Delaware ;
Comté de Sussex, situé dans l'État du New Jersey ;
Comté de Sussex, situé dans l'État de Virginie.

Voir aussi
 Le Sussex, comté d'Angleterre.